Schützová ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Bartošová-Schützová (1905–1981), slowakische Opernsängerin
 Sandra Schützová (* 1991), tschechische Skilangläuferin